Лагуна-Бланка — названия географических объектов испанского происхождения:
 Лагуна-Бланка (биосферный резерват) — биосферный резерват в Аргентине.
 Лагуна-Бланка (коммуна) — коммуна в Чили.
 Лагуна-Бланка (озеро) — озеро в Боливии.
 Лагуна-Бланка (вулканическое поле) — геологический объект в Аргентине.
 Лагуна-Бланка (Парагвай) — экорегион в Парагвае.